Die 500 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurden am 10. Februar in der Adler Arena ausgetragen.

Alle Medaillengewinner kamen aus den Niederlanden. Gold ging an Michel Mulder, der einen neuen Bahnrekord mit zwei Läufen aufstellte. Silber gewann Jan Smeekens und die Bronze ging an Ronald Mulder, den Zwillingsbruder des Olympiasiegers.

Rekorde

Bestehende Rekorde 
Folgende Rekorde waren vor dem Wettkampf gültig:

Neue Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 

 

00500_m_(Manner)